SOS, S.O.S. oder SoS steht als Abkürzung für:

 „Save our souls“, später erdachte Bedeutung des internationales Notsignals SOS (Notsignal)
 Seminar für Orientalische Sprachen, eine 1887 gegründete Einrichtung der Universität Berlin
 Sensor Observation Service, ein Webservice
 Silicon-on-Sapphire, eine strahlenresistente Bauform in der Halbleitertechnologie
 Somalia-Schilling, die Währung von Somalia (ISO-Abkürzung)
 Sons of Silence, ein internationaler Motorradclub
 , eine 1959 in den Niederlanden gegründete Stiftung für Fairen Handel
 Strukturierte Operationelle Semantik, eine Technik der Informatik
 Suisse-Occidentale–Simplon, ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Apple SOS, ein Betriebssystem

Musik und Unterhaltung:
 Save Our Souls, US-amerikanische Post-Hardcore-Band
 SOS Großstadtklinik, Dokuserie des SWR von 2021, siehe Diakonie-Klinikum Stuttgart#Dokumentation über die alltägliche Arbeitsroutine 2021
 SOS (ABBA-Lied), ein Lied von ABBA
 SOS (Rihanna-Lied), ein Lied von Rihanna
 The S.O.S. Band, US-amerikanische Funk-/R&B-Gruppe
 Sinfonie Orchester Schöneberg (SOS), ein Berliner Amateurorchester
 S.O.S. – Charterboot, australische Fernsehserie
 SOS – Hills End antwortet nicht, australische Fernsehserie

Sos steht für:
 Sos, französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine

Sós ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Sós (1934–2011), in Deutschland verurteilter ungarischer Mörder, siehe Mord an Familie Kraemer
 Károly Sós (1909–1991), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Vera T. Sós (* 1930), ungarische Mathematikerin

Siehe auch:
 SOS-Antwort
 SOS-Kinderdorf

Abkürzung